Ка́ртер Ра́йкрофт (; 29 августа 1977, , Альберта) — канадский кёрлингист, играющий на позиции второго номера, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, .

Спортивная карьера 
В юношеских командах Картер Райкрофт выступал на позиции скипа. Вместе со своей командой он стал серебряным призёром , где и был замечен известным канадским кёрлингистом Кевином Мартином. Начиная уже с сезона 1999 года, Картер стал выступать за команду Мартина на второй позиции. За 6 лет совместного выступления самым крупным успехом стала серебряная медаль на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. По завершении сезона 2005—2006 Кевин Мартин принял решения распустить команду и набрать новый состав. Картер Райкрофт не остался надолго без дела и перешёл в команду к Кевину Кюи. В составе этой команды Картеру не удалось пробиться на Олимпийские игры в Ванкувере.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Личная жизнь 
Владелец компании Prairie West Ventures and Majestic Rentals.

Женат, жена Шейла Райкрофт (), у них трое детей.

В 2014, когда жена Райкрофта была беременна, он говорил, что хочет отдохнуть некоторое время от кёрлинга. Однако после того как его команда выиграла , он отказался от этих планов и продолжает играть.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Кёрлингисты по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 29 августа
Родившиеся в 1977 году
Кёрлингисты Канады
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу